Titânio - em inglês, titanium
Ou ainda:
Titanium (canção) - canção do DJ francês David Guetta
Titanium La Portada

Desambiguação